Johanna Hagström (ur. 27 marca 1998 r. w Falköping) – szwedzka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Ulricehamns IF SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 29 listopada 2014 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w szwedzkiej miejscowości Idre, gdzie uplasowała się na 6. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 21 stycznia 2017 roku w Ulricehamn, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 59. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 9 lutego 2019 podczas PŚ w Lahti, gdzie uplasowała się na 9. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

Jej siostra, Sara, uprawia bieg na orientację.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Johanna Hagström na stronie FIS 

Urodzeni w 1998
Szwedzcy biegacze narciarscy
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019